Mosa bezeichnet:

 Mosa (Unterbreizbach), einen Ortsteil der Gemeinde Unterbreizbach in Thüringen
 Mosa (Gallien), einen Ort an einem Maasübergang, heute Meuvy, etwa 10 km nördlich von Val-de-Meuse
 in der antiken Geografie einen Fluss in Gallien, heute Maas in Frankreich
 Mosa (Ulster), ein Zufluss der Ulster in Thüringen
 Mosa (Einheit), altes italienisches Volumen- und Getreidemaß

Mosa ist außerdem der Familienname von:
 Marianne Mosa, deutsche Schauspielerin, Hörspiel- und Synchronsprecherin
 Markus Mosa (* 1967), deutscher Manager, seit 2008 Vorstandsvorsitzender der Edeka

Siehe auch: 
 Moosau